Die 11. Squash-Weltmeisterschaft der Herren ( 1987 Men's World Open Squash Championship) fand vom 13. bis 20. Oktober 1987 in Birmingham im Vereinigten Königreich statt. Birmingham war damit zum zweiten Mal nach 1982 Austragungsort des Turniers. Das Gesamtpreisgeld betrug 110.000 US-Dollar.
 
Titelverteidiger war Ross Norman. Im Endspiel traf Jansher Khan auf Chris Dittmar. Khan hatte zuvor im Halbfinale Jahangir Khan in vier Sätzen geschlagen, Dittmar setzte sich gegen Rodney Martin in ebenfalls vier Sätzen durch. Das Finale gewann Jansher Khan mit 9:5, 9:4, 4:9 und 9:6 und gewann somit erstmals die Weltmeisterschaft.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Ergebnisse auf squashinfo.com (englisch)
 

 
1987
Squashturnier in Birmingham
PSA World Tour 1987/88